Га́рнер () — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Джей Гарнер (; 1938) — керівник американської окупаційної адміністрації Іраку 2003 року.
 Джеймс Гарнер (; 1928—2014) — американський актор.
 Джеймс Гарнер (; 2001) — англійський футболіст, опорний півзахисник.
 Дженніфер Гарнер (, народжена Га́рнер; 1972) — американська акторка.
 Джон Гарнер (; 1868—1967) — віце-президент США з 1933 по 1941 рік.
 Джулія Гарнер (;  1994) — американська акторка.
 Ерролл Гарнер (; 1921—1977) — американський джазовий піаніст, композитор.